Корзе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 100 км на північний схід від Нанта, 16 км на північний схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 629 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1706,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Корзе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Корзе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара